Smolník steht für folgende geografische Objekte in der Ostslowakei:
 Smolník, eine Gemeinde im Okres Gelnica
 Smolník, 1981 nach Stakčín eingemeindete und im Starina-Stausee untergegangene Ortschaft
 Smolník (Hnilec), rechter Nebenfluss des Hnilec
 Smolník (Cirocha), rechter Nebenfluss der Cirocha 

Siehe auch:
 Smolnik